Komba je české označení pro několik rodů primátů z čeledi kombovití:
 Euoticus
 Galago
 Galagoides
 Otolemur
 Paragalago
 Progalago
 Sciurocheirus
Označuje také zaniklý rod Komba bez českého názvu.

Externí odkazy